BTG peut faire référence à :
  ;

 , une société britannique dans le secteur médical cotée au FTSE 250 ;
 BTG Pactual, une banque d'investissement brésilienne ;
 Batangas, selon la norme ISO 3166-2:PH des subdivisions territoriales des Philippines ;
 Bien ta grotte ?, une expression utilisée dans les forums Internet pour indiquer un lien ou une information qui n'est pas récente ; cette expression a parfois (souvent) une connotation moqueuse ;
 Behavioral Targeting Groups, en marketing.
 Groupe tactique de bataillon, en russe  (БТГ), batalonnaja takticheskaja gruppa (BTG), type d'unité de l'armée russe équivalant à un GTIA français.

Voir aussi 
 Btg1, un gène humain impliqué dans certaines leucémies